A 2020-as Porsche-szuperkupa a bajnokság 28. idénye volt. A szezon eredetileg május 1-én vette volna kezdetét a Circuit Zandvoort versenypályán, azonban a koronavírus-járvány miatt érvénybe lépett változások miatt az évad július 5-én kezdődött meg a Red Bull Ringen és az eredetileg tervezett helyszínen az Autodromo Nazionale Monza aszfaltcsíkján ért véget az idény szeptember 6-án.

Az egyéni címet Larry ten Voorde szerezte meg, míg a csapatoknál a BWT Lechner Racing győzedelmeskedett. A címvédő Michael Ammermüller volt, aki az ADAC GT Masters bajnokságban folytatta a pályafutását, így nem védte meg bajnoki címét.

Csapatok és versenyzők

Versenynaptár

A szezon menete

Összefoglaló

Versenyzők

Újoncok

Pro-Am

Csapatok

Jegyzetek

További információk

Porsche-szuperkupa
Covid19-koronavírus-járvány miatt elhalasztott események